IV-й московский международный хоккейный турнир Приз Известий прошёл с 6 по 13 декабря 1970 года в Москве.

Впервые победителем московского турнира стала зарубежная команда. За победу в турнире сборная ЧССР получила огромный, расписанный золотом ларь хохломской росписи — такой оригинальный приз был учрёждён редакцией газеты «Известия» для победителя. Команда получила также переходящий приз Федерации хоккея СССР.

Таблица 

{| class="wikitable" style="font-size: 95%; text-align: center;"
|- align=center
!width="15"|М
!width="200"|Сборная
!width="6" rowspan="6"|
!width="35"|1
!width="35"|2
!width="35"|3
!width="35"|4
!width="35"|5
!width="6" rowspan="6"|
!width="20"|И
!width="20"|В
!width="20"|Н
!width="20"|П
!width="50"|Ш
!width="40"|Очки
|-
|1||style="text-align: left;"| ЧССР
|~ ||3:1 ||3:2 ||7:3 ||10:1 
|4 ||4 ||0 ||0 ||23—7 ||8
|-
|2||style="text-align: left;"| СССР
|1:3 ||~ ||4:0 ||8:3 ||7:1 
|4 ||3 ||0 ||1 ||20—7 ||6
|-
|3||style="text-align: left;"| Швеция
|2:3 ||0:4 ||~ ||2:1 ||3:4 
|4 ||1 ||0 ||3 ||7---12 ||2
|-
|4||style="text-align: left;"| Финляндия
|3:7 ||3:8 ||1:2 ||~ ||8:3
|4 ||1 ||0 ||3 ||15—20 ||2
|-
|5||style="text-align: left;"| Польша
|1:10 ||1:7 ||4:3 ||3:8 ||~ 
|4 ||1 ||0 ||3 ||9—28 ||2
|}
М — итоговое место, И- игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — проигрыш, Ш — забитые-пропущенные шайбы

 Состав команды-победительницы ЧССР Тренеры:''' Владимир Костка, Ярослав Питнер

Награды

См. также 
 Приз Известий
 Кубок Первого канала (хоккей)

1970
1970 год в хоккее
Спорт в России в 1970 году
Декабрь 1970 года
1970 год в Москве